Gepäckraum steht für:
 
 den Kofferraum eines Kraftfahrzeugs
 das Gepäckabteil eines Eisenbahnfahrzeugs
Siehe auch:
 Frachtraum